Копунь — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Копунское».

География 
Село находится в северной части района у реки Куренга на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) на север от села Шелопугино. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм

 Часовой пояс

История 
Основано в 1780 году. В 1898–1918 центр Копунской станицы Забайкальского казачьего войска.

Население 
Постоянное население составляло 591 человек в 2002 году (русские 99%), 492 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа и участковая больница.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района